QRT est un code qui signifie « Dois-je cesser la transmission ? » selon le code Q.
 QRT est le sigle de la Qualité relationnelle au travail, développé dans le cadre de l'ingénierie relationnelle et de la médiation professionnelle

Les radioamateurs utilisent parfois l'expression « Passer au QRT », signifiant fermer la station, et cesser l’écoute.

Code Q